Алекса́ндр Аге́ев:
 Агеев, Александр Александрович (род. 1976) — российский политик.
 Агеев, Александр Борисович (род. 1996) — российский футболист.
 Агеев, Александр Владимирович (1900—1990) — советский военный деятель, генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы.
 Агеев, Александр Викторович (род. 1952) — министр энергетики Белоруссии.
 Агеев, Александр Иванович (1930—1997) — советский партийный деятель, первый секретарь Ленинского райкома КПСС Московской области (1976—1990).
 Агеев, Александр Иванович (род. 1962) — российский экономист и публицист.
 Агеев, Александр Леонидович (1956—2008) — российский филолог и литературный критик.